«Тайна рукописного Корана» — советский фильм 1991 года режиссёра Рафаэля Гаспарянца, по одноимённой повести Народного писателя Дагестана Ахмедхана Абу-Бакара.

Сюжет 
Дагестан. События происходят в период Гражданской войны. 

В одном из аулов умирает старый горец. Он завещает сыну рукописный Коран, поручая отдать его Эльдару, потомку правителей Мекки. На страницах рукописной Священной книги зашифрованы сведения о местонахождении спрятанных сокровищ шейхов Дагестана. Бандит Мазгар, представившись двоюродным братом Эльдара, убивает горца и похищает Коран. Но Мазгар неграмотный, и прочитать рукопись, а главное, заметки на её полях, не может — и отправляется к крупному землевладельцу Исмаилу, являющемуся турецким шпионом.

Эльдару — «всаднику в белом», нужно вернуть рукописный Коран из лап резидента турецкой разведки…

В ролях 
 Джейхун Кулиев — Эльдар
 Баганд Магомедов — Мазгар
 Тамилла Кулиева-Карантинаки — Мумина
 Барасби Мулаев — Исмаил
 Мустафа Ибрагимов — Ника-Шапи
 Дагун Омаев — Ливинд
 Муса Дудаев — Саид-бей
 Рупат Чараков — Мирза
 Яхья Магомедов — Сапар
 Наби Ибрагимов — Абу-Супьян
 Инал Еналдиев — Мустафа
 Патимат Кагирова — Зейнаб
 Анвер Багиров — Анвер
 Скандарбек Тулпаров — Мурад
 Юсуп Мустапаев — Ахмед
 Хан Баширов — сын Абу-Супьяна

Литературная и реальная основа 
Экранизация одноимённой повести Ахмедхана Абу-Бакара «Тайна рукописного корана» («Дигlянти белкIани»), написана в 1972 году, в том же году вышла в русском языке (авториз. пер. с даргинского Регины Кафриэлянц), вначале опубликована в журнале «Дружба народов», затем в московском издательстве «Советский писатель».

Повесть художественная, но описывает реальные события, так прототипом отрицательного героя является Али-Клыч Хасаев.

О фильме 
Фильм знаковый для Дагестана, входит в ТОП-75 фильмов о Кавказе по версии журнала «Вестник. Северный Кавказ».

Съемки велись в Дагестане, в Дербенте, в частности в доме, где сейчас располагается Дом-музей Бестужева-Марлинского.

Литература 
 Султанова Г. — Тайна корана // Кавказ, № 2, 1993. — стр. 39

Примечания

Источники 
  17 лет назад фильм «Тайна рукописного Корана» вышел на экран // РГВК «Дагестан», 28 аугста 2008
 Мария Малова — Сделано в Дагестане: обзор советских фильмов // Молодёжь Дагестана, 9 июля 2014
 Арсен Рамазанов — «Тайна рукописного Корана»: 25 лет в прокате // Махачкалинские известия, 23 сентября 2016

Фильмы СССР 1991 года
Экранизации произведений Ахмедхана Абу-Бакара
Советские фильмы о Гражданской войне в России
Фильмы о Дагестане
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях